Новоантоновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новоантоновка — село в Советском районе Саратовской области.

Украина 
 Новоантоновка — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Новоантоновка —  село в Новобугском районе Николаевской области.